

Pessoas
John Pemberton
Sylvester Pemberton

Localidades
Pemberton (Minnesota)
Pemberton (Nova Jérsei)
Ou ainda:
Pemberton Heights

Desambiguações de sobrenomes